Første etape af Tour de France 2011 var en 191,5 km lang flad etape. Den blev kørt lørdag d. 2. juli fra Passage du Gois til Mont des Alouettes.

Etapen blev afsluttet med en 4. kategori-stigning, og det var derfor ikke ventet at det skulle blive et opgør mellem sprinterne. Jérémy Roy, Lieuwe Westra og Perrig Quemeneur udgjorde dagens udbrud. Et styrt 8,5 km før mål førte til at blandt andre Alberto Contador og Samuel Sánchez tabte 1.20 til de andre klassementfavoritter. Philippe Gilbert, den største forhåndsfavorit til at vinde etapen, var først over målstregen og tog dermed også den gule trøje.

 Etape: 1. etape
 Dato: 2. juli
 Længde: 191,5 km
 Gennemsnitshastighed: 40,8 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Avrillé) 
Efter 87 km

Bjergspurt (Mont des Alouettes) 
4. kategori stigning efter 191,5 km (228 m; 2,2 km à 4,7 %)

Resultatliste

Eksterne henvisninger 
 Etapeside  på Letour.fr     

 01

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 1